Orle peut désigner :

Toponyme 

 Orle, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Zagreb ;
 Orlé, un village du sud de la République de Macédoine.

Hydronyme 
 Orle : rivière du sud-ouest de la France affluent du Lez

Patronyme 

 Maëva Orlé est une joueuse française de volley-ball.

Divers 
 Orle, une pièce héraldique.
 Orle, élément d'un bouclier.

Lien externe 
 
Patronyme martiniquais